Australian Open-mesterskabet i damesingle 1972 var den 46. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den fjerde udgave i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1972, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 27. december 1971 - 3. januar 1972.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Virginia Wade, som i finalen besejrede topseedede Evonne Goolagong med 6-4, 6-4. Dermed vandt Wade mesterskabet for første gang, og triumfen var samtidig britens anden grand slam-titel i damesingle, efter at hun tidligere i sin karriere havde vundet US Open 1968. Det var første gang siden 1958, at mesterskabet blev vundet af en britisk spiller.

Evonne Goolagong var i Australian Open-finalen i damesingle for andet år i træk, og det var også andet år i træk, at hun måtte forlade finalen i taberens rolle. Finalepladsen var endvidere den anden af hvad der skulle vise sig at blive seks finalepladser i træk ved Australian Open.

Den forsvarende mester, Margaret Court, stillede ikke op for at forsvare sit titel, fordi hun ventede sit første barn, der blev født i marts 1972.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 1.200 (ekskl. per diem), hvilket et fald på en tredjedel i forhold til det foregående år, hvor førstepræmien var på A$ 1.800.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf otte blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1972
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1972
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1972
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1972

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1972

Noter 

Australian Open 1972
1972